Ерик Ентони Робертс (; Билокси, 18. април 1956) амерички је филмски глумац, најпознатији по филмовима -{Runaway Train}-, Најбољи међу најбољима, Специјалиста и Пророчанство 2. Старији је брат глумице Џулије Робертс, отац глумице Еме Робертс и очух певача и текстописца Китона Симонса.

Биографија 
Рођен је у Билоксију (Мисисипи), а одрастао у Атланти (Џорџија), где је похађао Средњу школу „Грејди”.

Приватни живот 
Тренутно је венчан са Илајзом Гарет (сада Робертс), а има једну кћерку са бившом девојком Кели Канингам.

Награде

Филмографија 

|-
| 2022. || Вавилон || -{Babylon}- || Роберт Ларој ||
|-
| 2008. || Мрачни витез || -{The Dark Knight}- || Сал Марони ||
|-
| 2006. || || -{Phat Girlz}- || || 
|-
| 2005. || || -{My Date with Drew}- || || 
|-
| 2005. || || -{Break a Leg}- || || 
|-
| 2005. || || -{Miss Cast Away and the Island Girls}- || || 
|-
| 2004. || || -{Six: The Mark Unleashed}- || || 
|-
| 2003. || || -{Spun}- || || 
|-
| 2003. || Национална сигурност || -{National Security}- || || 
|-
| 2003. || || -{The Long Ride Home}- || || 
|-
| 2003. || || -{Breakaway}- || || 
|-
| 2003. || || -{Wolves Of Wall Street}- || || 
|-
| 2003. || || -{Strange Frequency}- || || 
|-
| 2003. || || -{Killer Weekend}- || || 
|-
| 2002. || || -{Con Games}- || || 
|-
| 2002. || || -{Mind Storm}- || || 
|-
| 2002. || || -{Stiletto Dance}- || || 
|-
| 2002. || || -{Rough Air}- || || 
|-
| 2002. || || -{Wrong Number}- || || 
|-
| 2001. || || -{The King's Guard}- || || 
|-
| 2001. || || -{Luck Of The Draw}- || || 
|-
| 2001. || || -{Frozen In Fear}- || || 
|-
| 2001. || || -{Heaven's Fire}- || || 
|-
| 2001. || || -{Raptor}- || || 
|-
| 2000. || || -{Cecil B. Demented}- || || 
|-
| 2000. || || -{Agent Of Death}- || || 
|-
| 2000. || || -{Race Against Time}- || || 
|-
| 2000. || Ла кукарача || -{La Cucaracha}- || || 
|-
| 2000. || || -{No Alibi}- || || 
|-
| 2000. || || -{Two Shades Of Blue}- || || 
|-
| 2000. || || -{Restraining Order}- || || 
|-
| 1999. || || -{Purgatory}- || || 
|-
| 1999. || || -{Lansky}- || || 
|-
| 1999. || || -{Facade}- || || 
|-
| 1999. || || -{Wildflowers}- || || 
|-
| 1999. || || -{Bitter Sweet}- || || 
|-
| 1999. || || -{Hitman's Run}- || || 
|-
| 1998. || Пророчанство 2 || -{The Prophecy II}- || || 
|-
| 1997. || || -{T.N.T.}- || || 
|-
| 1997. || || -{False Pretense}- || || 
|-
| 1997. || || -{The Shadow Men}- || || 
|-
| 1997. || || -{The Odyssey}- || || 
|-
| 1996. || || -{Past Perfect}- || || 
|-
| 1996. || Цревна напаст || -{The Cable Guy}- || || 
|-
| 1996. || || -{Heaven's Prisoners}- || || 
|-
| 1996. || Доктор Ху || -{Doctor Who}- || || 
|-
| 1996. || || -{The Glass Cage}- || || 
|-
| 1996. || || -{Power 98}- || || 
|-
| 1996. || || -{In Cold Blood}- || || 
|-
| 1996. || || -{Dark Angel}- || || 
|-
| 1996. || || -{The Grave}- || || 
|-
| 1996. || || -{It's My Party}- || || 
|-
| 1996. || || -{American Strays}- || || 
|-
| 1995. || || -{The Immortals}- || || 
|-
| 1995. || || -{Saved By The Light}- || || 
|-
| 1995. || || -{Public Enemies}- || || 
|-
| 1995. || || -{The Nature Of The Beast}- || || 
|-
| 1995. || || -{Public Enemy No. 1}- || || 
|-
| 1994. || || -{Babyfever}- || || 
|-
| 1994. || || -{Firefall}- || || 
|-
| 1994. || || -{Sensation}- || || 
|-
| 1994. || || -{Freefall}- || || 
|-
| 1994. || || -{Love Is A Gun}- || || 
|-
| 1994. || || -{The Hard Truth}- || || 
|-
| 1994. || Специјалиста || -{The Specialist}- || || 
|-
| 1993. || || -{Love, Honor & Obey: Last Mafia Marriage}- || || 
|-
| 1993. || || -{Best Of The Best II}- || || 
|-
| 1993. || || -{Voyage}- || || 
|-
| 1993. || || -{Love, Cheat & Steal}- || || 
|-
| 1992. || Последња анализа || -{Final Analysis}- || || 
|-
| 1992. || || -{Fugitive Among Us}- || || 
|-
| 1991. || || -{By The Sword}- || || 
|-
| 1991. || || -{Lonely Hearts}- || || 
|-
| 1991. || || -{Vendetta: Secrets Of A Mafia Bride}- || || 
|-
| 1991. || || -{A Family Matter}- || || 
|-
| 1991. || || -{Deadly Seductions}- || || 
|-
| 1991. || || -{The Ambulance}- || || 
|-
| 1990. || || -{The Lost Capone}- || || 
|-
| 1990. || || -{Descending Angel}- || || 
|-
| 1989. || Најбољи међу најбољима || -{Best Of The Best}- || || 
|-
| 1989. || || -{Rude Awakening}- || || 
|-
| 1989. || || -{Options}- || || 
|-
| 1988. || || -{To Heal A Nation}- || || 
|-
| 1986. || || -{Nobody's Fool}- || || 
|-
| 1986. || || -{Blood Red}- || || 
|-
| 1986. || || -{Slow Burn}- || || 
|-
| 1985. || || -{The Coca-Cola Kid}- || || 
|-
| 1985. || || -{Runaway Train}- || || 
|-
| 1984. || || -{The Pope Of Greenwich Village}- || || 
|-
| 1983. || || -{Star 80}- || || 
|-
| 1981. || || -{Raggedy Man}- || || 
|-
| 1978. || || -{King Of The Gypsies}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1956.
Амерички глумци
Добитници награде Сателит
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара
Глумци у ТВ серији Хероји